Het seizoen 2012/2013 was het ??ste seizoen van AC Milan in het Italiaanse voetbal en het 79ste in de hoogste afdeling van het Zuid-Europese land. Onder leiding van trainer-coach Massimiliano Allegri, bezig aan zijn derde seizoen in Milaan, eindigde de vice-kampioen ditmaal op de derde plaats in de eindrangschikking. In de UEFA Champions League verloren de Rossoneri opnieuw van Barcelona. Was dat vorig seizoen in de kwartfinales, ditmaal viel het doek al in de achtste finales.

Serie A

Wedstrijden

Eindstand

Toeschouwers

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers van AC Milan, die in het seizoen 2012/13 onder leiding van trainer-coach Massimiliano Allegri als derde eindigden in de Serie A.

Coppa Italia

Wedstrijden

UEFA Champions League

Wedstrijden

2013
Milan